Sartorelli peut faire référence à :

Patronymes 
 Francesco Sartorelli (1856-1939), peintre italien	
  (1780–1853), botaniste italien
  (1983-), joueur argentin de basket-ball
 (1912-1996), archevêque et diplomate  italien
  (1928-2009) designer automobile et ingénieur

Autres 
 , commune de la province de Vicence